Улица Космонавтов () — улица в Деснянском районе города Чернигова. Пролегает от улицы Доценко до улицы 1 Танковой бригады (Генерала Белова), исторически сложившаяся местность (район) Бобровицкий жилой массив.

Нет примыкающих улиц.

История 
Улица была проложена в начале 1970-х годов. Улица 5-этажными домами застраивалась в 1970-е года, 9-этажными — 1980-е года. 

Новая улица получила современное название — в честь советских космонавтов.

После вхождения в черту города Чернигова села Певцы 8 июля 1999 года, появилась ещё одна улица Космонавтов и переулок Космонавтов, которые 23 ноября 2010 года были объединены в единую улицу Ящука.

Застройка 
Улица пролегает в северо-западном направлении. Парная и непарная стороны улицы заняты многоэтажной жилой застройкой (5-9-этажные дома).

Учреждения: 
 дом № 4 Б — детсад № 70

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 352 КОСМОНАВТІВ  ВУЛИЦЯ
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова